ALL4ONE Challenge è un team velico franco-tedesco che ha partecipato all'32esima America's Cup.
Tra il 2005 e il 2007 ha partecipato agli Louis Vuitton Acts con la denominazione di K-Challenge per poi regatare le fasi della Louis Vuitton Cup 2007 con la denominazione Areva Challenge (nome dato dall'azienda che ne era la proprietaria). Il suo proprietario è Stéphane Kandler.

Il team ha partecipato alle regate della  Louis Vuitton Pacific Series e partecipa alle regate della Louis Vuitton Trophy.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

Partecipanti all'America's Cup
International America's Cup Class
Team velici
Vela in Francia